Юрий Викторинович Цапник () — советский и российский театральный актёр, народный артист Российской Федерации (1997).

Биография 
Родился 21 ноября 1945 года на станции Даурия Читинской области (сейчас Забайкальский край). Учась в вечерней школе, работал на заводе, где начал играть в заводском народном театре. В 1966 году закончил Иркутское театральное училище. После училища с 1966 по 1969 год играл в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова. После этого работал в 1969—1970 годах в Челябинском ТЮЗе. В 1970 году перешёл в Челябинский театр драмы имени Наума Орлова, где сыграл более сотни ролей и стал ведущим актёром театра.

Умер в Челябинске вечером 26 января 2014 года после тяжёлой болезни. Похоронен на Успенском кладбище в Челябинске.

Семья 
 Мать — Анна Михайловна Цапник, медсестра.
 Сын — актёр Ян Юрьевич Цапник (род 15 августа 1968).

Награды и премии 
 заслуженный артист РСФСР (1985);
 народный артист Российской Федерации (1997):
 лауреат Фестиваля «Современная польская драматургия» за роль Поля Рибанделя в спектакле Б. Ясенского «Бал манекенов» — 1-я актёрская премия (1986);
 благодарность Министерства культуры РСФСР за организацию и проведение творческого отчёта театра в Москве (1986);
 лауреат Венецианского кинофестиваля, приз критики и журналистов за фильм «Взломщик» (1987):
 приз в Мангейме (Германия) за фильм «Бумажные глаза Пришвина» (1990);
 Почётная грамота губернатора Челябинской области (2002);
 Премия Законодательного собрания Челябинской области (2005);
 Почётная Грамота губернатора Челябинской области (2006);
 Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2006);
 Почётный гражданин города Челябинска (27.08.2013).

Работы в театре 

 «Характеры» В. Шукшина — Зоя Ерина и Соня Пьяных
 «Зойкина квартира» (Булгаков М. А.) — Абольянинов
 «Село Степанчиково» (Достоевский Ф. М.) — Александр
 «Звёзды на утреннем небе» (Галин А.) — Александр
 «Варлам, сын Захария» (Гаручава И.) — Алекси Мдивани
 «Муж и жена снимут комнату» (Рощин М. М.) — Алёша
 «Два клёна» (Шварц Е. Л.) — Баба Яга
 «Мария Стюарт» (Шиллер Ф.) — барон Берли
 «Баня» (Маяковский В. В.) — Бельведонский
 «Старший сын» (Вампилов А. В.) — Бусыгин
 «Печка на колесе» (Семёнова Н.) — Василий
 «Долги наши» (Володарский Э.) — Василь
 «Таблетку под язык» (Макаенок А.) — Василь
 «Семейный ужин в половине второго» (Павлов В.) — Викторов
 «Ракурсы» (Кургатников А.) — Володя
 «Вишнёвый сад» (Чехов А. П.) — Гаев
 «Русский вопрос» (Симонов К. М.) — Гарри Смит
 «Чума на оба ваши дома» (Горин Г. И.) — герцог
 «Я должен идти» (Гельман А. И.) — глава американской делегации
 «На всякого мудреца довольно простоты» (Островский А. Н.) — Глумов
 «На всякого мудреца довольно простоты» (Островский А. Н.) — Городулин
 «Дуэль и смерть Пушкина» (Зарубин И.) — Данзас
 «Каждый год на том же месте» (Слэйд Б.) — Джордж
 «Превышение власти» (Черных В.) — Егоров
 «Самоубийца» (Эрдман Н. Р.) — Егорушка
 «Егор Булычов и другие» (Горький М.) — Звонцов
 «Жестокие игры» (Арбузов А. Н.) — Кай
 «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (Линдгрен А.) — Карлсон
 «Неравный брак» (Рацер Б., Константинов В.) — Кирилл
 «Берег» (Бондарев Ю. В.) — Княжко
 «Любовь Яровая» (Энке В. (по К.Тренёву)) — Колосов
 «Горя бояться — счастья не видать» (Маршак С. Я.) — Король
 «Единственный наследник» (Реньяр Ж.-Ф.) — Криспен
 «Барабанщица» (Салынский А. Д.) — Круглик
 «Ретро» (Галин А.) — Леонид
 «Идеальный муж» (Уайльд О.) — лорд Горинг
 «Звуки музыки» (Хаммерстайн О.) — Макс
 «Тень» (Шварц Е. Л.) — министр финансов
 «Беседы при ясной луне» (Шукшин В. М.) — Михаил
 «Похожа на льва» (Ибрагимбеков М.) — Мурад
 «Хищники» (Писемский А. Ф.) — Мямлин
 «Западная трибуна» (Скворцов К.) — Надсон
 «Автобус» (Стратиев С.) — Неразумный
 «Отечество мы не меняем» (Скворцов К.) — Николай I-й
 «Какой грандиозный бардак» (Ионеско Э.) — Он
 «Русские люди» (Симонов К. М.) — Панин
 «Родненькие мои» (Смирнов) — первый друг
 «Бал манекенов» (Ясенский Б.) — Поль Рабандель
 «Пять вечеров» (Володин А.) — Слава
 «Школа злословия» (Шеридан Р.) — сэр Питер Тизл
 «Семейный портрет с посторонним» (Лобозёров С.) — Тимофей
 «Забыть Герострата!» (Горин Г. И.) — Тиссаферн
 «Чайка» (Чехов А. П.) — Тригорин
 «Случай в метро» (Баэр И.) — Ферроне
 «Тиль» (Горин Г.) — Филипп II
 «Ищите женщину (Мужской род, единственное число)» (Брикер Ж.-Ж., Ласег М.) — Фрэнк
 «Провинциальные анекдоты» (Вампилов А. В.) — Хомутов
 «С любимыми не расставайтесь» (Володин А. М.) — Хомяк
 «Протокол одного заседания» (Гельман А. И.) — Черников
 «Энергичные люди» (Шукшин В. М.) — Чернявый
 «Иосиф Швейк против Франца-Иосифа» (Гашек Я.) — Швейк
 «Мы, нижеподписавшиеся» (Гельман А. И.) — Шиндин
 «Без вины виноватые» (Островский А. Н.) — Шмага
 «Король Лир» (Шекспир У.) — Шут

Фильмография 
  — Взломщик — Юрий Викторович, отец Кости и Семёна
  — Предлагаю руку и сердце — сосед Розы Александровны
  — Бумажные глаза Пришвина — Лёва Шутов в молодости, работник телевидения
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-8 (11-я и 12-я серии «Татьянин день») — Афанасий Петрович, дядя Татьяны
  — Серебро — Милентий Егорович Редькин, приказный дьяк

Примечания

Ссылки 
 Юрий Цапник на сайте Челябинского театра драмы.
 КиноПоиск: Юрий Цапник
 
 Народный артист России Юрий Цапник: «В детстве я хотел учиться на Сталина» // Интервью с артистом, 4.09.2013

Выпускники Иркутского театрального училища
Персоналии:Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова
Персоналии:Челябинский театр драмы имени Наума Орлова
Почётные граждане Челябинска
Похороненные на Успенском кладбище (Челябинск)